Schermann ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Schermann (* 1957), österreichischer Komponist
 Dorothea Schermann, Nonne und Schreiberin in Basel
 Henny Schermann (1912–1942), deutsche Verkäuferin und NS-Opfer
 Josef Schermann (* 1952), österreichischer römisch-katholischer Theologe, Liturgiewissenschaftler und Religionspädagoge
 Karl Schermann (* 1950), deutscher Zeitungsjournalist
 Rafael Schermann (1874–1943), Graphologe und Hellseher in Wien und Berlin
 Max Schermann (1873–1929), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Reinhard Schermann (* 1943), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Rudolf Schermann (* 1932), österreichischer Geistlicher und Zeitungsherausgeber
 Theodor Franz Joseph Schermann (1878–1922), deutscher katholischer Theologe und Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Scherman
 Scheermann
 Sherman